Mount Olive puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Mount Olive (Alabama)
Mount Olive (Illinois)
Mount Olive (Misisipi)
Mount Olive (Carolina del Norte)